Le Sundgau, Sud Alsace, Paradis du Vélo est un réseau informel d'acteurs de l'aménagement rural auquel participent les offices de tourisme d'Altkirch et du Jura Alsace, le conseil général du Haut-Rhin et l'Union européenne grâce à son "fonds européen agricole pour le développement rural".

Routes cyclables 
Le réseau compte 8 routes cyclables.

1 : La Porte d'Alsace 
Le circuit des écluses du Rhin - Nord (parcours numéro 1) est une boucle de 39 kilomètres partant et arrivant à Wolfersdorf, et dont le dénivelé atteint . Le parcours commence par suivre l'EuroVelo 6 le long du canal du Rhône au Rhin jusqu'à Eglingen. Après, le tracé prend la direction de Ballersdorf et longe le Soultzbach jusqu'à Diefmatten, le long du bois de Gildwiller. Puis, le parcours emmène ensuite le cycliste par Sternenberg, Bellemagny, Saint-Cosme, Bréchaumont, et après le bois de l'Épine, Chavannes-sur-l'Étang et Montreux-Vieux. Là, le cycliste retrouve à nouveau l'EuroVelo 6 et le canal du Rhône au Rhin qu'il va longer jusqu'à Wolfersdorf. Le trajet dure environ trois heures.

2 : Autour du canal

3 : Au pays des étangs

4 : Les deux vallées

5 : Au pied du Jura alsacien

6 : La haute vallée de l'Ill

7 : La haute vallée de la Largue

8 : Autour du Glaserberg

Signalisation

Autres projets

Notes et références

Sources 
 Sundgau Sud Alsace

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des voies vertes de France
 2 Rives, 3 Ponts
 La Suisse à vélo
 EuroVelo 6

Liens externes 
  Informations sur le site touristique "Sundgau Sud Alsace"

Aménagement cyclable en France
Tourisme dans le Haut-Rhin
Véloroute
Transport dans le Haut-Rhin